De gemeente Olst-Wijhe heeft 122 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Olst-Wijhe.

Boskamp
De plaats Boskamp kent 1 gemeentelijk monument:
 
 

|}

Den Nul
De plaats Den Nul kent 3 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

|}

Marle
De plaats Marle kent 1 gemeentelijk monument:
 

|}

Olst
De plaats Olst kent 50 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Welsum
De plaats Welsum kent 15 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Wesepe
De plaats Wesepe kent 10 gemeentelijke monumenten:
 

 

 

 

, 

 

 

|}

Wijhe
De plaats Wijhe kent 42 gemeentelijke monumenten:
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

,

 

|}

Monument in Olst-Wijhe
Olst-Wijhe
Olst-Wijhe